Bryostroma är ett släkte av svampar. Bryostroma ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Bryostroma